One Eleven oder Oneeleven steht für:

 BAC 1-11, Passagierflugzeug der British Aircraft Corporation
 Inline One-eleven, Inline-Skate-Rennen der Schweiz
 One Eleven Records, US-amerikanisches Rockmusik-Label
 OneEleven, Wolkenkratzer in Chicago